U52 ou U-52 peut faire référence à :
 HMIS Godavari (U52), un sloop de la Royal Indian Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres